Lijst van straten in Utrecht (stad)
 Lijst van straten in Utrecht (provincie)